São Miguel do Oeste (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 São Miguel do Oeste (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina